Gary Croteau (né le  à Sudbury, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a évolué dans la Ligue nationale de hockey avec les Kings de Los Angeles, les Red Wings de Détroit, les Golden Seals de la Californie, les Scouts de Kansas City et les Rockies du Colorado.

Cet ailier gauche fut capitaine des Rockies le temps d'une saison, en 1978-1979.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club

| 1965-1966|| Saints de St. Lawrence || ECAC|| 24|| 20|| 11|| 31|| 12||   ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1966-1967|| Saints de St. Lawrence || ECAC|| 27|| 21|| 17|| 38|| 0||   ||  ||  ||  ||  
|-  
| 1967-1968|| Saints de St. Lawrence || ECAC|| 19|| 21|| 19|| 40|| 0||   ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1968-1969|| Kings de Springfield || LAH|| 53|| 24|| 20|| 44|| 27||   ||  ||  ||  || 
|- 
| 1968-1969|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 11|| 5|| 1|| 6|| 6|| 11|| 3|| 2|| 5|| 8
|-
| 1969-1970|| Kings de Springfield ||  LAH|| 52|| 23|| 21|| 44|| 22||   ||  ||  ||  || 
|-  
| rowspan="2"|1969-1970|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0||   ||  ||  ||  || 
|-
|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 10|| 0|| 2|| 2|| 2||   ||  ||  ||  || 
|- 
| 1970-1971|| Golden Seals de la Californie|| LNH|| 74|| 15|| 28|| 43|| 12||   ||  ||  ||  || 
|-
| 1971-1972|| Golden Seals de la Californie|| LNH|| 73|| 12|| 12|| 24|| 11||   ||  ||  ||  || 
|- 
| 1972-1973|| Golden Seals de la Californie|| LNH|| 47|| 6|| 15|| 21|| 8||   ||  ||  ||  || 
|-
| 1973-1974|| Golden Seals de la Californie|| LNH|| 76|| 14|| 21|| 35|| 16||   ||  ||  ||  || 
|- 
| 1974-1975|| Scouts de Kansas City|| LNH|| 77|| 8|| 11|| 19|| 16||   ||  ||  ||  || 
|-
| 1975-1976|| Scouts de Kansas City|| LNH|| 79|| 19|| 14|| 33|| 12||   ||  ||  ||  || 
|- 
| 1976-1977|| Rockies du Colorado|| LNH|| 78|| 24|| 27|| 51|| 14||   ||  ||  ||  || 
|-
| 1977-1978|| Rockies du Colorado|| LNH|| 62|| 17|| 22|| 39|| 24||   ||  ||  ||  || 
|- 
| 1978-1979|| Rockies du Colorado|| LNH|| 79|| 23|| 18|| 41|| 18||   ||  ||  ||  || 
|-
| 1979-1980|| Rockies du Colorado|| LNH|| 15|| 1|| 4|| 5|| 4||   ||  ||  ||  || 
|- 
| 1980-1981|| Texans de Fort Worth||LCH || 4|| 1|| 1|| 2|| 2||   ||  ||  ||  || 

| 684|| 144|| 175|| 319|| 143|| 11|| 3|| 2|| 5|| 8

Notes et références

Voir aussi

Naissance en juin 1946
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Golden Seals de la Californie
Joueur des Scouts de Kansas City
Joueur des Rockies du Colorado (LNH)
Joueur des Kings de Springfield
Joueur des Texans de Fort Worth
Attaquant de hockey sur glace
Francophonie en Ontario
Culture francophone du nord de l'Ontario